Primera División 1913 – torneo di calcio argentino organizzato dalla Federación Argentina de Football
 Primera División 1913 – torneo di calcio argentino organizzato dalla Asociación Argentina de Football
 Primera División 1913 – torneo di calcio uruguayano